Leonardo Marini (n. 1995) – cestista italiano
 Leonardo Marini (1509-1573) – teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Leonardo Marini – (1737-1806 circa) sceneggiatore, disegnatore di abiti per il Teatro Regio di Torino
 Leonardo Marini – doppiatore